|-
| 120201 - || || 13 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120202 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120203 - || || 12 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120204 - || || 11 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120205 - || || 14 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120206 - || || 15 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120207 - || || 13 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120208 Brentbarbee || || 15 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120209 - || || 13 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120210 - || || 15 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120211 - || || 15 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120212 - || || 13 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120213 - || || 14 de març, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120214 Danteberdeguez || || 15 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120215 Kevinberry || || 15 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120216 - || || 14 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120217 - || 2004 FL || 16 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120218 Richardberry || || 17 de març, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120219 - || || 25 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120220 - || || 26 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120221 - || || 28 de març, 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 120222 - || || 17 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120223 - || || 28 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120224 - || || 17 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120225 - || || 16 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120226 - || || 18 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120227 - || || 18 de març, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120228 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120229 - || || 17 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120230 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120231 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120232 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120233 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120234 - || || 19 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120235 - || || 20 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120236 - || || 18 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120237 - || || 18 de març, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120238 - || || 20 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120239 - || || 20 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120240 - || || 23 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120241 - || || 20 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120242 - || || 24 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120243 - || || 24 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120244 - || || 25 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120245 - || || 27 de març, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120246 - || || 24 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120247 - || || 25 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120248 - || || 27 de març, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120249 - || || 11 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120250 - || || 11 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120251 - || || 12 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120252 - || || 13 d'abril, 2004 || Mount Graham || W. H. Ryan, Q. Jamieson
|-
| 120253 - || || 13 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120254 - || || 13 d'abril, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120255 - || || 10 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120256 - || || 12 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120257 - || || 13 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120258 - || || 14 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120259 - || || 15 d'abril, 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 120260 - || || 9 d'abril, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120261 - || || 15 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120262 - || || 12 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120263 - || || 12 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120264 - || || 12 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120265 - || || 13 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120266 - || || 12 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120267 - || || 13 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120268 - || || 14 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120269 - || || 14 d'abril, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120270 - || || 13 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120271 - || || 16 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120272 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120273 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120274 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120275 - || || 16 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120276 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120277 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120278 - || || 16 d'abril, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120279 - || || 17 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120280 - || || 20 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120281 - || || 21 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120282 - || || 16 d'abril, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120283 - || || 20 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120284 - || || 21 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120285 Brentbos || || 22 d'abril, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120286 - || || 27 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120287 - || || 25 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120288 - || || 25 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120289 - || || 25 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120290 - || || 29 d'abril, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120291 - || || 30 d'abril, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120292 - || || 13 de maig, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120293 - || || 13 de maig, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120294 - || || 10 de maig, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120295 - || || 11 de maig, 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120296 - || || 12 de maig, 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120297 - || || 9 de maig, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120298 - || || 15 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120299 Billlynch || || 9 de maig, 2004 || Sandlot || G. Hug
|-
| 120300 - || || 14 de maig, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
0